Războieni se poate referii la:
Localități în România:
 Războieni, Iași – o localitate în județul Iași 
 Războieni, Neamț – o localitate în județul Neamț, unde în 1476 a avut loc o bătălie dintre Ștefan cel Mare și sultanul Mahomed al II-lea
 Războienii de Jos, Neamț – o localitate în județul Neamț, reședința comunei Războieni
 Războieni, Tulcea – o localitate în județul Tulcea
 Războieni-Cetate, Alba – o localitate în județul Alba